Okręty US Navy o nazwie USS „Sotoyomo”

 Pierwszy USS „Sotoyomo” (YT-9) był holownikiem. Jego stępkę położono w 1903 roku. Skreślony z listy jednostek floty w 1946 roku.
 Drugi USS „Sotoyomo” (ATA-121) był holownikiem. W służbie od 1942 do 1961 roku.

Sotoyomo